Ли́виу Чуле́й (; 7 июля 1923, Бухарест, Румыния — 25 октября 2011, Мюнхен, Германия) — румынский режиссёр театра и кино, художник и актёр.

Биография 
В 1946 году окончил Консерваторию драматического искусства, а в 1949 году — Институт архитектуры. С 1946 года работал театральным художником и режиссёром. С 1961 года — главный режиссёр Театра имени Стурдзы Буландры.

Похоронен на кладбище Беллу.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Извержение / Eruptia
  — Волны Дуная / Valurile Dunarii (в советском прокате «Пылающая река»)
  — Лес повешенных / Padurea spânzuratilor (по Ливиу Ребряну)
  — Потерянное письмо / O scrisoare pierduta (ТВ)

Художник 
  — Митря Кокор / Mitrea Cocor (в советском прокате «Мечта сбылась»)
  — Внуки горниста / Nepotii gornistului
  — Солнце восходит / Rasare soarele
  — Сотворение мира / Facerea lumii
  — Потерянное письмо / O scrisoare pierduta (ТВ)

 Актёр 
  — У нас в селе / In sat la noi
  — Внуки горниста / Nepotii gornistului
  — Тревога в горах / Alarma in munti
  — Волны Дуная / Valurile Dunarii — Михай
  — Солдаты в гражданской одежде / Soldati fara uniforma
  — В небе нет решёток / Cerul n-are gratii
  — Лес повешенных / Padurea spânzuratilor — Клапка
  — Сотворение мира / Facerea lumii — Manicatide
  — Взлёт / Decolarea — старый пилот Баркан
  — Любовь начнется в пятницу / Dragostea începe vineri
  — Туман / Ceață
  — Димитрий Кантемир / Cantemir
  — Мастодонт / Mastodontul
  — Румынский мушкетёр / Muschetarul român — Лейбниц
  — Фаланстер / Falansterul

Награды 
 1958 — Заслуженный артист РНР
 1960 — Главный приз Кинофестиваля в Карловых Варах («Волны Дуная»)
 1965 — приз Лучший режиссёр на 18-м Каннском кинофестивале («Лес повешенных»)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 489

Примечания

Ссылки 
 
 Ливиу Чулей на сайте КиноПоиск

Заслуженные артисты Румынии
Похороненные на кладбище Беллу